Rogé ist der Familienname folgender Personen:
 Arnaud Rogé (1776–1854), französischer General und Politiker
 Gaston Rogé (1886–1963), französischer Politiker
 Léon Rogé (1924–1969), französischer Politiker
 Louis Rogé alias Brodinski (* 1987), französischer DJ, Musiker und Musikproduzent
 Lucien Rogé (* 1932), französischer Rugbyspieler
 Pascal Rogé (* 1951), französischer Pianist

Siehe auch:
 Roge
 Rogée
 Rogge